Franklinville, une ville du comté de Randolph, dans l’État de Caroline du Nord.
 , une communauté non incorporée du comté de Lowndes en Géorgie.
 , une communauté non incorporée du comté de Gloucester en Géorgie.
 Franklinville, une ville du comté de Cattaraugus dans l'État de New York.
 Franklinville, un village du comté de Cattaraugus, dans l'État de New York.
 , un quartier de Philadelphie.